Редаэр-Бах () — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия. Площадь бассейна реки составляет 57,058 км². Длина реки — 23,27 км.

Приток реки Эмс, в которую впадает у города Харзевинкель. В долине реки на острове в пруду, питаемом рекой Редаэр-Бах и отделённом от неё  рукавом Лайбах, расположен замок .

Притоки 
 Эллерброккграбен — левый приток.

Примечания 

Притоки Эмса
Реки Северного Рейна-Вестфалии